Le mot Feria peut désigner
 Une feria est une fête taurine en Espagne, en France, au Portugal et en Amérique latine
 Feria, un quartier de Séville
 Feria est aussi le nom d'une commune de la province de Badajoz
 La Feria (Texas) est une ville des États-Unis
 Feria est un village fictif de la série télévisée espagnole Feria, l'éclat des ténèbres (, 2022)
 , famille espagnole illustrée par Gomez Suarez de Figueroa y Cordoba, duc de Feria
 Jane Dormer (1538-1612), par mariage duchesse de Feria
Homonymie